Казински () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Казински, Роберт (Роберт Джон Э́пплби; род. 1983) — английский актёр театра, кино и телевидения и модель.
 Казински, Теодор (известен как Унабомбер; род. 1942) — американский математик, социальный критик, террорист, анархист и неолуддит.